15-й чемпионат Европы по софтболу среди женщин 2007 проводился в двух дивизионах: турнир дивизиона A — в городе Амстердам (Нидерланды) с 27 мая по 2 июня, турнир дивизиона B — в городе Загреб (Хорватия) с 16 по 21 июля 2007 года. В чемпионате приняло участие 22 команды (10 команд в дивизионе A, 12 команд в дивизионе B).

В Нидерландах женский чемпионат Европы проводился в 3-й раз, в Амстердаме — впервые; в Хорватии женский чемпионат Европы проводился впервые.

Чемпионом Европы (в 9-й раз в своей истории и в 8-й раз подряд) стала сборная Италии, победив в финале сборную Нидерландов. Третье место заняла сборная России.

Впервые в женском чемпионате Европы участвовала сборная Сербии.

Формат соревнований 
Команды по результатам предыдущего чемпионата были разбиты на два дивизиона — A (10 команд) и B (12 команд). Чемпионом становилась команда, победившая в дивизионе A. Команды, занявшие два последних места в дивизионе A, на следующем чемпионате переходили в дивизион B; две лучшие команды дивизиона B на следующем чемпионате переходили в дивизион A. 

В дивизионе A сначала команды на групповом этапе в двух группах по 5 команд играют по круговой системе в один круг; шесть лучших команд (три из каждой группы) выходят в классификацию за 1—6 места в дивизионе (розыгрыш по круговой системе в один круг), из которой четыре лучшие команды проходят в плей-офф, разыгрывающийся по системе Пейджа; четыре худшие команды (по две из каждой группы) на групповом этапе выходят в классификацию за 7—10 места в дивизионе (розыгрыш по круговой системе в один круг).

Дивизион А

Групповой этап 
Группа AA

Группа AB

 Проходят в классификацию за 1—6 места дивизиона A
 Проходят в классификацию за 7—10 места дивизиона A

Классификация за 7—10 места

Классификация за 1—6 места 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Дивизион B

Групповой этап 
Команды в двух группах играют по круговой системе в один круг. Четыре команды (две лучшие из группы) выходят в классификацию за 1—4 места. Занявшие 3-е место играют между собой классификационный матч за итоговое 5-е место в дивизионе B, занявшие 4, 5, 6 места играют соответственно за итоговые 7-е, 9-е, 11-е места в дивизионе B.

Группа BA

Группа BB

 Проходят в классификацию за 1—4 места дивизиона B

Классификация за 5—12 места

Классификация за 1—4 места 
Команды в круговом розыгрыше определяют места, с которых выходят в плей-офф.

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация 

 На следующем чемпионате переходят в дивизион A
 На следующем чемпионате переходят в дивизион B

Примечания 

2007 год в софтболе
2007
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Амстердаме
Чемпионаты Европы в Нидерландах
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Хорватии
Софтбол в Хорватии
Международные спортивные соревнования в Загребе
Чемпионаты Европы в Хорватии
Софтбол
Май 2007 года
Июнь 2007 года
Июль 2007 года